Kyl ist der Familienname folgender Personen:
 John Henry Kyl (1919–2002), US-amerikanischer Politiker
 Jon Kyl (* 1942), US-amerikanischer Politiker

kyl steht für:
 Zentral-Kalapuya (ISO-639-3-Code), Varietät von Kalapuya (Sprache), ausgestorbene Sprache der Kalapuya in Oregon

KYL steht für:
 Port Largo Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeug-Stützpunkt von Key Largo, Florida

Siehe auch:
 Kyle

Abkürzung